L'appellativo "Sassin De Ledre" è l'appellativo dato a uno sconosciuto serial killer che agì tra l'estate del 1925 e l'autunno del 1930 nel Comune friulano di Artegna. Il nome è tratto dalla traduzione nella lingua Friulana assassino e del corso d'acqua dove vennero rinvenute tutte le vittime.

Le vittime non avevano caratteristiche in comune se non il luogo di ritrovamento: un determinato tratto del corso d'acqua Ledra presso il Comune di Artegna della lunghezza di circa 100 metri.

La prima vittima è stata un marmista di 63 anni rinvenuto nel luglio del 1925. La seconda vittima la moglie cinquantenne di un dentista del luogo nell'aprile del 1926 soprannominata "la nane" (la nana) per via della scarsa altezza dagli abitanti. La terza vittima è stata un geometra di 68 anni in pensione di un paese vicino nel giugno del 1928 ed infine la quarta vittima, nel novembre del 1930, un nobile del posto di 71 anni.

Negli anni successivi la popolazione attribuì gli omicidi ad un presunto reduce austriaco o tedesco della Prima Guerra Mondiale, un certo Wolfgang Strauss, la cui vera identità non venne mai verificata. Le prime tracce della sua presenza ad Artegna risalgono alla primavera del 1923; si mantenne svolgendo piccoli lavori per la popolazione locale, ricevendo in cambio vitto e spesso alloggio. Non ebbe mai comportamenti aggressivi nei confronti dei paesani anche quando venne maltrattato da un giovanotto locale nel dicembre del 1927. Di Wolfgang Strauss si persero le tracce a partire da marzo del 1932. Di lui non si ebbero più notizie.

Assassini seriali italiani